Das Spain Masters 2021 im Badminton fand vom 18. August  bis zum 23. Mai 2021 in Huelva statt. Es war die vierte Auflage des Turniers.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Shesar Hiren Rhustavito (Halbfinale)
 Toma Junior Popov (Champion)
 Misha Zilberman (Viertelfinale)
 Subhankar Dey (zurückgezogen)
 Pablo Abián (2. Runde)
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Ajay Jayaram (zurückgezogen)
 Felix Burestedt (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 Line Kjærsfeldt (zurückgezogen)
 Line Christophersen  (Finale)
 Lianne Tan (Viertelfinale)
 Ruselli Hartawan (2. Runde)
 Julie Dawall Jakobsen (2. Runde)
 Sabrina Jaquet (zurückgezogen)
 Kristin Kuuba (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Viertelfinale)
 Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Viertelfinale)
 Christo Popov / Toma Junior Popov (Halbfinale)
 Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (Champions)
 Daniel Lundgaard / Mathias Thyrri (zurückgezogen)
 Joel Eipe / Rasmus Kjær (zurückgezogen)
 Ruben Jille / Ties van der Lecq (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Amalie Magelund / Freja Ravn (Finale)
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (zurückgezogen)
 Kati-Kreet Marran / Helina Rüütel (2. Runde)
 Julie Finne-Ipsen / Mai Surrow (Viertelfinale)
 Anna Cheong Ching Yik / Yap Cheng Wen (Viertelfinale)
 Nita Violina Marwah / Putri Syaikah (Viertelfinale)
 Julie MacPherson / Ciara Torrance (Halbfinale)
 Debora Jille /  Léa Palermo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Champions)
 Niclas Nøhr / Amalie Magelund (Finale)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (zurückgezogen)
 Adam Hall / Julie MacPherson  (Halbfinale)
 Fabien Delrue / Léa Palermo (2. Runde)
 Eloi Adam / Margot Lambert (1. Runde)
 Mathias Thyrri / Mai Surrow (zurückgezogen)
 Dejan Ferdinansyah / Serena Kani (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2021
Badminton 2021
Badmintonwettbewerb in Huelva